Мэ́ри Кей Плейс (; род. 23 сентября 1947) — американская актриса, певица, сценаристка и режиссёр.

Жизнь и карьера 
Плейс родилась в городе Талса, штат Оклахома. Она окончила среднюю школу Натан Хейл, а позже Университет Талсы. Она начала карьеру как сценарист в сериале «Все в семье», где вскоре дебютировала как актриса.

Плейс наиболее известна по роли в комедийном сериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман», за которую она получила премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» в 1977 году. Как певица она выпустила три студийных альбома, а также несколько синглов, самый известный из которых кантри-хит «Baby Boy», достигший третьей строчки в чарте Billboard. Позже она выступила сценаристом таких популярных ситкомов как «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «МЭШ». В 1977 году она достигла пика популярности, выступив на Saturday Night Live.

В 1979 году она снялась вместе с Бёртом Рейнольдсом в комедии «Начать сначала». Позже последовали роли в таких фильмах как «Сила любви», «Рядовой Бенджамин», «Современные проблемы», «Большое разочарование», «Язык нежности» и многих других.

Она получила номинацию на премию «Независимый дух» за роль в фильме 1996 года «Мэнни и Ло». В тот период она также снялась в таких фильмах как «Капитан Рон», «Саманта» «Благодетель», «Прерванная жизнь», «Быть Джоном Малковичем» и «Стильная штучка». Она снялась в сериале «Моя так называемая жизнь» в 1994—1995 годах. Она получила ещё одну номинацию на «Эмми» за роль в сериале «Большая любовь», где она снималась с 2006 по 2011 год. Она также появилась в сериалах «Западное крыло», «Закон и порядок: Специальный корпус» «Анатомия страсти» и «Мёртвые до востребования».

В 2019 году Плейс получила положительные отзывы критиков за главную роль в независимой драме «Дайан» (2018), принёсшей ей премии Национального общества кинокритиков США и Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, а также номинации на «Готэм» и «Независимый дух».

Дискография

Альбомы

Синглы

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Талсы
Сценаристки США
Женщины-режиссёры США
Киноактрисы США